Hortensja – starorzymskie imię żeńskie, pochodzące od fomy męskiej Hortensjusz.

Hortensius była nazwą starorzymskiego rodu Hortensjuszy. Tak więc imię Hortensja oznacza dziewczynę pochodzącą z tego rodu. Nazwa rodu z kolei wywodzona jest od łacińskiego słowa hortus, oznaczającego "ogród" (hortensius = ogrodnik). Nazwę rodu niektórzy wywodzą z języka etruskiego, w którym znane było imię Hurtensius.

Imię Hortensja nie występuje w martyrologiach (brak świętej patronki). Za patrona imienia można uważać bliżej nieznanego biskupa, św. Hortensjusza, wspominanego 11 stycznia.

Hortensja imieniny obchodzi 11 stycznia, w kalendarzu czeskim i węgierskim - 1 czerwca.

Znane osoby noszące to imię:
 Hortensja de Beauharnais
 Hortensja (I w. p.n.e.) - córka oratora Hortensjusza Hortalusa, która również miała uzdolnienia oratorskie; w 42 r. tak przekonująco przemawiała przeciwko nałożeniu specjalnego podatku na bogate matry rzymskie, że część z nich umorzono.

Żeńskie imiona łacińskie